Albereda, comunitat vegetal de ribera predominantment d'àlbers 
 Albereda (Navès), casa de pagès a Navès (Solsonès) 
 Albereda de València, passeig i avinguda de la ciutat de València que tradicionalment s'estén des dels Jardins del Real fins a la plaça de Saragossa
 L'Albereda (Seva), masia al SW del nucli de Seva (Osona) 
 L'Albereda (Vilanova de Sau), mas al municipi de Vilanova de Sau (Osona) 
 Balneari de l'Albereda, edifici públic a la ciutat de València (Espanya) 
 Estació de l'Albereda, estació del metro de València, molt a prop del passeig de l'Albereda
 Torrent d'Albereda, torrent afluent per l'esquerra del Cardener que discorre pel terme municipal de Navès